Karur steht für:

 Karur, Stadt im indischen Bundesstaat Tamil Nadu
 Karur (Distrikt), Distrikt im indischen Bundesstaat Tamil Nadu
 Karur (Kanchipuram), Dorf im Distrikt Kanchipuram des indischen Bundesstaats Tamil Nadu
 Karur (Thanjavur), Dorf im Distrikt Thanjavur des indischen Bundesstaats Tamil Nadu